Vermes:
 Vermes, une commune suisse du canton du Jura
 Vermes, les vers dans les anciennes classifications du vivant.
 Vermeș
 Vermeș

Nom de famille 
 Albán Vermes (* 1957-2021), un nageur hongrois, spécialiste des courses de brasse
 Geza Vermes
 Krisztián Vermes (* 1985, Budapest)
 Peter Vermes
 Timur Vermes (né en 1967), écrivain allemand d'origine hongroise par son père.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme hongrois